Наталья Ситникова: Ситникова, Наталья Александровна (род. 1978) — российская художница.
 Ситникова, Наталья Дмитриевна (род. 1980) — российская футболистка.